Зимбабвийский жестовый язык (Zimbabwean sign languages, Zimbabwe Sign Language, Zimsign) — жестовый язык, который распространён среди глухих в Зимбабве. Несколько зимбабвийских жестовых языков развивались независимо среди глухих студентов в различных зимбабвийских школах для глухих, открывшихся в 1940-х годах. Общее количество языков неизвестно, так как было сделано мало исследований; жестовый язык в школах Масвинго, как известно, отличается от языков из других школ, но, очевидно, у каждой школы есть отдельный язык жестов, который отличается от языка или языков, используемых за пределами школ. Неясно, до какой степени используется амслен. В Конституции 2013 года зимбабвийский жестовый язык стал одним из официальных, но нет никакого признака того, что это значит.

Примечания

Литература 
 Henri Wittmann, «Classification linguistique des langues signées non vocalement», Revue québécoise de linguistique théorique et appliquée, vol. 10, no 1, 1991, p. 215-288

Ссылки 
 Зимбабвийский жестовый язык на Ethnologue
 Joshua Project

Языки Зимбабве
Жестовые языки по алфавиту
Изолированные жестовые языки